Kozmice (powiat Benešov)
 Kozmice (powiat Opawa)
 Kozmice (przystanek kolejowy)